disco polo – gatunek muzyczny
 Disco polo – film z 2015
 Disco Polo Music – kanał tv
 Disco Polo Live – program tv
 Disco polo – album polskiego zespołu Bracia Figo Fagot

Zobacz też